Nossa Senhora da Conceição („Unsere liebe Frau von der unbefleckten Empfängnis“) ist die portugiesische Bezeichnung für die Maria Immaculata oder Unbefleckte Empfängnis. Nach ihr sind viele Kirchen und Altäre und auch Gemeinden in portugiesischsprachigen Ländern (v. a. Portugal, Brasilien) benannt.

Nossa Senhora da Conceição bezeichnet u. a.:

 Nossa Senhora da Conceição (Alandroal), Gemeinde in Portugal
 Nossa Senhora da Conceição (Vila Real), Gemeinde in Portugal
 Nossa Senhora da Conceição (Angra do Heroísmo), Gemeinde in Portugal
 Nossa Senhora da Conceição (Kap Verde), Gemeinde auf der Insel Fogo, Kap Verde

Nossa Senhora da Conceição bezeichnet außerdem:

 Nossa Senhora da Conceição (Kirche), Kirche
 Ordem de Nossa Senhora da Conceição de Vila Viçosa, portugiesischer Ritterorden, siehe Orden unserer lieben Frau von Vila Viçosa
 Nossa Senhora da Conceição (Schiff, 1701), 80-Kanonen-Linienschiff der portugiesischen Flotte (1701/07–1724)
 Nossa Senhora da Conceição (Schiff, 1771), 90-Kanonen-Linienschiff der portugiesischen und später brasilianischen Marine

Siehe auch:
 Nossa Senhora da Conceição e São Bartolomeu